«Тренер» — фільм 2009 року.

Зміст 
Буває, що життя підносить сюрпризи саме тоді, коли думаєш, що все найкраще вже було й минуло. Колишній футбольний тренер тужить за своєю кар'єрою й улюбленим заняттям, але це ще не привід впадати у відчай.

Посилання 

Короткометражні фільми України